Bärenbruch ist ein deutscher Ortsname:
 Bärenbruch, Stadtgemeinde Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedź (Olsztyn), Stadt Olsztyn, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenbruch, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedź (Barczewo), Powiat Olstyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenbruch, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Niedźwiedzie (Szczytno), Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Bärenbruch, Kreis Schubin, Posen, seit 1945: Niedźwiady (Szubin), Powiat Nakelski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Bärenbruch, Kreis Wehlau, Ostpreußen, ab 1947: Baidukowo, vor 1975 untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Bärenbrucher Teich
 Berenbrock